Alexandre (nome)
Alexandre, o Grande — rei da Macedônia e conquistador do Egito, Pérsia e outros reinos orientais 
Alexandre (filho de Lisímaco) — nobre macedônio ()
Alexander (filme) — produção de 2004 sobre a vida de Alexandre, o Grande

Santos cristãos 

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história